Twister může být:
 Rozbouřený život (v originále Twister), americký film z roku 1989
 Twister (film), americký film z roku 1996
 Twister (hra)